Битва при Силаре:

 Битва при Силаре — сражение между римской и карфагенской армиями в ходе Второй Пунической войны.
 Битва при Силаре — последнее сражение между римскими и повстанческими войсками в ходе восстания Спартака.